Darkness Falls, titre original de l'épisode Quand vient la nuit (1994) de la série télévisée X-Files.
Darkness Falls, film de John Howlett avec Ray Winstone et Sherilyn Fenn (1999). voir 
 Darkness Falls, en français Nuits de terreur, film américain réalisé par Jonathan Liebesman (2003).